La Pro A francese di pallavolo femminile 2007-2008 si è svolto dal 13 ottobre 2007 al 27 aprile 2008: al torneo hanno partecipato 14 squadre di club francesi e la vittoria finale è andata per la tredicesima volta, l'undicesima consecutiva, al Racing Club de Cannes.

Regolamento
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate; al termine della regular season:
Le prime quattro squadre classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in semifinali, finale per il terzo posto e finale, tutte giocate al meglio di due vittorie su tre gare.
Le squadre classificate dal quinto all'ottavolo posto hanno acceduto ai play-off per il quinto posto, strutturati in semifinali e finale, entrambe giocate al meglio di due vittorie su tre gare.
Le ultime due classificate sono retrocesse in Nationale 1.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Play-off 3º posto

Tabellone

Risultati

Verdetti
  Campione di Francia 2007-08 e qualificata alla Champions League 2008-09.
  qualificata alla Champions League 2008-09.
  e  qualificate alla Coppa CEV 2008-09.
  qualificata alla Challenge Cup 2008-09.
  e  retrocesse in Nationale 1 2008-09.

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2007
Pallavolo nel 2008
 2007-2008